Głębocko est le nom :

Toponymie 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Głębocko.

 dans la voïvodie d'Opole :
 du village de Głębocko.